Ananthura — рід морських рівноногих раків родини Antheluridae.

Види 
 Ananthura abyssorum
 Ananthura antipai
 Ananthura billarderia
 Ananthura elegans
 Ananthura luna
 Ananthura ocellata
 Ananthura ovalis
 Ananthura rigida
 Ananthura sulcaticauda

Посилання 
 
 >

Cymothoida
Роди ракоподібних